Теваня́н — армянская фамилия. Может означать:
 Теванян, Аветис (Эви) (англ. Avadis «Avie» Tevanian, род. 1961) — один из гл. разработчиков операционной системы Mac OS X Apple.
 Теванян, Андраник — директор исследовательского института «Политэкономия» (Ереван) в 2010-х-2021.
 Теванян, Ваагн (ум. 2014) — армянский художник, главный художник Национального академического театра.
 Теванян, Вазген — (арм. Վազգեն Արմենի Թևանյան; род. 1999) — армянский борец вольного стиля, победитель Кубка мира, чемпион Армении, победитель молодёжного первенства Европы, чемпион молодёжного чемпионата Европы-2018.
 Теванян, Норайр Мамбреевич — председатель Московской армянской общины (МАО) в 1999—2021.